Toponímia:
 Berkley (Colorado), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Berkley (Iowa), localitat estatunidenca a l'estat d'Iowa
 Berkley (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Berkley (Michigan), localitat estatunidenca a l'estat de Michigan
 Biografies: Elizabeth Berkley, actriu estatunidenca de cinema, teatre i televisió